Saison 1 de The Voice Belgique 2011
 Saison 1 de The Voice van Vlaanderen 2011
 Saison 1 de The Voice (États-Unis) 2011
 Saison 1 de The Voice : La Plus Belle Voix 2012
 Saison 1 de The Voice UK 2012

Voir aussi